Il singolare femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Jo Durie che ha battuto in finale Kathy Jordan 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Hana Mandlíková (secondo turno)
 Zina Garrison (terzo turno)
 Jo Durie (Campionessa)
 Kathy Jordan (finale)
 Gigi Fernández (terzo turno)
 Eva Pfaff (quarti di finale)
 Barbara Potter (secondo turno)
 Rosalyn Nideffer (quarti di finale)

 Claudia Kohde Kilsch (secondo turno)
 Alycia Moulton (primo turno)
 Jo Durie (semifinali)
 Iva Budařová (primo turno)
 Catherine Tanvier (primo turno)
 Yvonne Vermaak (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1983